

Chimica 
 Es – simbolo chimico dellEinsteinio

Cinema
 Es – film del 1966 diretto da Ulrich Schamoni
 Es –  film del 1988 diretto da Jon Red

Codici e sigle 
 ES – codice vettore IATA di DHL International
 es – codice ISO 639 alpha-2 della lingua spagnola
 ES – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Spagna
 ES – codice ISO 3166-2:BR dell'Espírito Santo (Brasile)
 ES – codice ISO 3166-2:CM della regione dell'Estremo Nord(Camerun)
 ES – codice ISO 3166-2:FI della Finlandia meridionale (Finlandia)
 ES – codice ISO 3166-2:GT del Dipartimento di Escuintla (Guatemala)

 Energy Saving – risparmio energetico 
 Esercito di Silente – associazione segreta della saga di Harry Potter
 Eurostar – un tipo di treno

Geografia
 Eš – comune della Repubblica Ceca

Informatica 
 .es – dominio di primo livello assegnato alla Spagna nelle telecomunicazioni informatiche

Musica 
 ES – sigla di modelli di chitarre Gibson (acronimo di Electric Spanish)
 es – gruppo indie rock italiano
 【Es】 ~Theme of Es~ – singolo dei Mr. Children del 1995

Pseudonimi
 Es – probabile pseudonimo di Emilio Servadio all'interno del Gruppo di Ur

Psicologia
 Es – in psicologia, struttura psichica contenente le spinte pulsionali

Sport 
 ES – nei ruoli del baseball, esterno sinistro

Altro 
 Es – lettera dell'alfabeto cirillico
 ES – manga della Star Comics
 Es – in latino, seconda persona del verbo sum (letteralmente «tu sei»)
 ES – sigla automobilistica internazionale di El Salvador
 Es – simbolo dell'exasecondo
 ES – simbolo dell'exasiemens
 ES – targa automobilistica di Esslingen am Neckar (Germania)
 ES – targa automobilistica della città di Skierniewice (Polonia)

Altri progetti